Фортузи () — албанская фамилия. Известные носители:

 Фортузи, Индрит (род. 1973) — албанский футболист.
 Фортузи, Омер (1895—1980) — албанский государственный деятель.